Инносент Эмегара (; ) — швейцарский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал за сборную Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Инносент Эмегара — воспитанник клуба «Цюрих», однако первым клубом, за который он сыграл в основном составе, стал «Винтертур». В «Винтертур», выступавший в то время в челлендж-лиге, нападающий перебрался летом 2009 года. Дебютировал 27 июля 2009 года в матче против «Шаффхаузена». 10 августа 2009 года Эмегара забил первый гол в челлендж-лиге (в ворота «Кринса»). Всего в сезоне за «Винтертур» форвард провёл 28 матчей, забил 16 голов.

В июле 2010 года Инносент Эмегара перешёл в «Грассхоппер». Впервые сыграл в суперлиге 17 июля 2010 года в матче против «Ксамакса», заменив на последней минуте встречи Стивена Цубера. 19 сентября 2010 года нападающий забил свой первый гол за «Грассхоппер». Это произошло в матче 1-го тура Кубка Швейцарии против любительской команды «Берош-Горжье».

Сезон 2011/12 Эмегара также начал в «Грассхоппере», забив в первых чемпионата 7 матчах 5 голов. 31 августа 2011 года форвард стал игроком французского «Лорьяна». Дебютировал в Лиге 1 10 сентября 2011 года и в первом же матче забил гол в ворота «Сошо», установив окончательный счёт встречи — 1:1.
В сезоне 2011/12 форвард сыграл 27 матчей за французский клуб, за первую половину следующего сезона — только 1.

С января 2013 года Инносент Эмегара защищал цвета итальянской «Сиены». Впервые сыграл за команду 27 января 2013 года в матче Серии А против «Удинезе», заменив во втором тайме встречи Эрьона Богдани.
В следующей своей игре за «Сиену» нападающий забил гол в ворота «Интера» и сделал голевую передачу на Алессандро Розину, что помогло «Сиене» одержать победу со счётом 3:1.

В сборной 
В 2011 году Инносент Эмегара выступал за молодёжную сборную Швейцарии. Дебютировал в команде 9 февраля в товарищеском матче со сборной Украины. На 21-й минуте встречи форвард забил свой первый гол за команду. Эмегара принимал участие в молодёжном чемпионате Европы 2011.

4 июня 2011 года нападающий дебютировал в первой сборной страны (в матче отборочного турнира к чемпионату Европы против Англии).

Статистика

Достижения 
 Вице-чемпион Европы среди молодёжи: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»